Machine Head – szósty studyjny album brytyjskiej grupy Deep Purple. Materiał zarejestrowano między 6 i 21 grudnia 1971 w hotelu Grand w Montreux w Szwajcarii w ruchomym studiu zespołu The Rolling Stones. Album wydano w marcu 1972 roku.

Lista utworów 
Wszystkie utwory są kompozycjami członków zespołu: Ritchie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, Jon Lord i Ian Paice.

Wydanie oryginalne na winylu

Wydanie CD w 25 rocznicę pierwszej edycji

CD 1: The 1997 Remixes

CD 2: The Remasters

Wydanie w 40. rocznicę pierwszej edycji 
Jubileuszowa edycja Machine Head została wydana 8 października 2012 roku przez EMI. Jest to pięciopłytowy zestaw uzupełniony o bogato ilustrowany sześćdziesięciostronicowy booklet w twardej oprawie.

Zawartość:
 Original Album (2012 remaster) (CD1),
 Roger Glover's 1997 mixes (CD2),
 Original Album Quadrophonic (2012 remaster) (CD3),
 In Concert '72 z Paris Theatre w Londynie, 9 marca 1972 - (2012 Mix) (CD4),
 2012 high resolution remaster & sourround mixes (DVD, audio only).

Skład zespołu 
 Ian Gillan – śpiew, harmonijka ustna
 Ritchie Blackmore – gitara elektryczna
 Roger Glover – gitara basowa
 Ian Paice – perkusja
 Jon Lord – instrumenty klawiszowe

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Overview of Machine Head (eng.)

Albumy Deep Purple
Albumy muzyczne wydane w roku 1972
Albumy Purple Records
Albumy Warner Bros. Records